394 км, 394-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 394 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Владимирская область). Код 319322
 394 км —	блок-пост, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 486819
 394 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 482019